Takasago steht für:
 Takasago, eine Stadt in Japan
 Takasago Kōryō Kōgyō, ein Unternehmen
 Takasago (Nō), ein Nō-Stück von Zeami
 Takasago (Heya), einen Sumō-Stall
 Takasago (Schiff), einen geschützten Kreuzer